Rudolf Jelínek může být:

 Rudolf Jelínek (1892–1944) – český podnikatel
 Rudolf Jelínek (firma) – jím založená palírna
 Rudolf Jelínek (herec) (* 1935) – český herec
 Rudolf Jelínek (pedagog) (1858–1948) – český pedagog a sbormistr